Андреоцци () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Андреоцци, Анна (ум. 1802) — итальянская примадонна, жена Гаэтано А..
 Андреоцци, Гаэтано (1755—1826) — итальянский композитор.

См. также 
 Андреосси

Примечания